Аббаи:

 Аббаи («отец мой» ) — слово еврейского происхождения.
  (280—338 годы) — иудейский аморай 4-го поколения.
 Аббаи — раса, обитающая во вселенной научно-фантастического сериала «Вавилон-5».

Примечания